Гостичај може да се односи на:

 Гостичај (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ,
 Гостичај (Фоча-Устиколина), насељено мјесто у општини Фоча-Устиколина, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.